Высокая Буда — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Высокая Буда — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Высокая Буда — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.